Сантијаго Лалопа има више значења:

 Општина Сантијаго Лалопа (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Лалопа (Сантијаго Лалопа, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику